Véhicule de premiers secours ;
 Serveur dédié virtuel () ;
 Vues par seconde, la vitesse de rafale (photographie) ;
 Vaasan Palloseura, un club de football finlandais.